Les Trois Glorieuses steht für:

 Les Trois Glorieuses, Bezeichnung für die Julirevolution von 1830 in Frankreich
 Les Trois Glorieuses, Nationalhymne der Republik Kongo von 1970 bis 1991
 Les Trois Glorieuses (Fest), dreitägiges Fest in Burgund, Frankreich